Лиевский — фамилия; имеет женскую форму Лиевская.
 Лиевский, Кшиштоф (род. 1983) — польский гандболист, выступает за клуб «Виве» Кельце и сборную Польши.
 Лиевский, Марцин (род. 1977) — польский гандболист, игравший на позиции правого полусреднего.